Duits voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Duits voetbalelftal onder 18 (vrouwen)